Бад-Фюссинг () — община в Германии, курорт в земле Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Пассау. Население составляет 6798 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 55,04 км². Официальный код  —  09 2 75 116.

Население

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии